

Cinéma 

 , film américain de Ted Demme sorti en 2001.

Musique

Groupe 

 , groupe de blues rock actif de 1994 à 1996 ;
 , groupe d'electro pop formé en 2001.
 Blow, groupe d'electro pop français formé en 2014.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de l'artiste américaine  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de la chanteuse  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , mixtape de  sorti le  ;

 Blew, EP de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 Blow, album du groupe Ghinzu sorti en  ;
 Blow, album d' sorti le  ;
 , album de  et Berner sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Personnalités 

 Isabella Blow (1958-2007) est une éditrice britannique de magazine et une icône de la mode ;
 John Blow (1649-1709) est un organiste et compositeur britannique ;
 Kurtis Blow (1959-) est un rappeur américain.
 Jonathan Blow (1971-) est un game designer et développeur de jeux vidéo américain.

Homonymie de titre